Hortus (del latín "huerta" o "jardín") puede referirse a los siguientes temas:

como jardín botánico:
 hortus botanicus, es la institución habilitada por un organismo público, privado o asociativo cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de la diversidad vegetal; 
 Hortus Botanicus de Ámsterdam, es el jardín botánico de Ámsterdam, Holanda;
 Hortus Botanicus Barensis (en italiano: Orto Botanico dell'Università di Bari), es el jardín botánico de la Universidad de Bari, Italia;
 Hortus Botanicus Braidensis (en italiano : Orto Botanico di Brera) es el jardín botánico en Milán, Italia;
 Hortus Botanicus Helveticus, es una asociación de jardines botánicos y de colecciones de plantas en Suiza;
 Hortus Botanicus Leiden, el Hortus Botanicus de Leiden, también conocido como el Jardín Botánico de la Universidad de Leiden; 
 Hortus Botanicus Mutinensis (en italiano: L’Orto Botanico dell'Università di Modena e Reggio Emilia), es el jardín botánico de la Universidad de Módena, Italia;
 Hortus Botanicus Reykjavicensis (en islandés: Grasagarður Reykjavíkur), es el jardín botánico de Reikiavik, Islandia;
 Hortus Botanicus TU Delft (en neerlandés: Botanische Tuin TU Delfte), es el jardín botánico de Delft, Holanda;
 Hortus Camaldulensis di Napoli (en italiano: Hortus Camaldulensis di Napoli o Giardino Camaldoli), es un jardín botánico en Nápoles, Italia;
 Hortus Palatinus, o Jardín del Palatinado, del Castillo de Heidelberg, Alemania;
 Hortus regius matritensis es el Real Jardín Botánico de Madrid, España.

en el arte:
 Hortus conclusus, tema pictórico de Arte cristiano en general, y en particular de la pintura, en particular en el siglo XV. En él figuran la Virgen y el Niño sentados en un jardín cercado, paradisíaco, en plena floración.

otras aceptaciones:
 Hortus deliciarum (El Jardín de las delicias) la enciclopedia pictórica de Herrada de Landsberg (1130 - 1195), monja alsaciana del siglo XII y abadesa de la abadía de Hohenburg, en los montes Vosgos.
Hortus Animae, un grupo de progressive black metal italiano formado en 1997.